Армандо Броя (; родился 10 сентября 2001, Пул) — албанский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Албании.

Клубная карьера 
Броя выступал в футбольной академии «Тоттенхэм Хотспур» с 2007 по 2009 год, после чего стал игроком футбольной академии «Челси». В феврале 2020 года подписал с клубом свой первый профессиональный контракт. В основном составе «Челси» дебютировал 8 марта 2020 года в матче Премьер-лиги против «Эвертона», выйдя на замену Оливье Жиру.

Карьера в сборной 
Армандо Броя родился в Англии в семье албанцев, приехавших из Малесия-э-Мади. Выступал за сборные Албании до 19 лет и до 21 года. В сентябре 2020 года дебютировал за главную сборную Албании.

Статистика

Клубная

Статистика за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Челси» 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Саутгемптон»